El nombre de Iglesia de San Miguel es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al Arcángel San Miguel

Santos 
 El más común, por su importancia en la Iglesia católica, es San Miguel Arcángel, personaje bíblico – Festividad: 29 de septiembre
 San Miguel de los Santos (*1591–†1625), trinitario descalzo español – Festividad: 10 de abril y 5 de agosto
 San Miguel de Garicoïts (*1797–†1863) sacerdote vasco francés – Festividad: 14 de mayo

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/provincia

Iglesia de San Miguel (St-Michaelskirche), en Albstadt
 Iglesia de San Miguel (St Michael-Kirche), iglesia en la comuna de Burtscheid, en la periferia de la ciudad de Aquisgrán
 Iglesia de San Miguel (Michaelskirche), en Bamberg
 Iglesia de San Miguel (Michaeliskirche), en Bautzen
 Iglesia de San Miguel (Sankt-Michaels-Kirche), en Berlín
 Iglesia de San Miguel (St-Michaelis-Kirche), en Hamburgo
 Iglesia de San Miguel de Hildesheimen Hildesheim
 Iglesia de San Miguel (Michaeliskirche), en Múnich

Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la ciudad de Buenos Aires
Parroquia San Miguel Arcángel, iglesia católica ubicada en la ciudad de Rosario

Iglesia de San Miguel (Michaelerkirche), iglesia católica en la ciudad de Viena
 Parroquia de San Miguel (Pfarrkirche St Michael), parroquia católica en Heiligenstadt, Viena

Iglesia de San Miguel (St Michel) en Bruselas

Parroquia San Miguel Arcángel, iglesia católica en la comuna de San Miguel, Santiago
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos
 Parroquia San Miguel de Azapa, pequeña parroquia en el poblado de San Miguel de Azapa, Región de Arica y Parinacota
 Parroquia de San Miguel, iglesia en el sector Recreo de la comuna de Viña del Mar

Parroquia San Miguel Arcángel (Villeta, municipio de Cundinamarca) Patrón del municipio cuya festividad es celebrada el 29 de septiembre que a su vez coincide con el cumpleaños del municipio el cual fue fundado el 29 de septiembre de 1551, razón por la cual se le atribuye su patronazgo

Iglesia de San Miguel Arcángel en Escazú
Iglesia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Santo Domingo, Heredia

Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en el cantón San Miguel de Bolívar, Provincia del Bolívar
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la parroquia San Miguel de Zámbiza '''Ciudad de Quito, Provincia Pichincha

Iglesia de San Miguel, en Sharjah

Kostol svätého Michala Archanjela
 Iglesia de San Miguel Arcángel, en la localidad de Čunovo, Región de Bratislava
 Iglesia de San Miguel Arcángel, en la localidad de Kočín-Lančár, Región de Považie
 Iglesia de San Miguel Arcángel, en la localidad de Modrová



Álava 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la ciudad de Vitoria

Albacete 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia gótico-barroca en la localidad de Abengibre, Albacete

Alicante 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Daya Nueva, Alicante
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Redován, Alicante
 Templo del Arcángel Miguel, iglesia ortodoxa rusa en la localidad de Altea, Alicante

Almería 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, Iglesia católica en la localidad de Pulpí

Asturias 
 Iglesia del Monasterio de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Bárcena del Monasterio (Tineo), Asturias
 Iglesia de San Miguel de Lillo, iglesia prerrománica en Oviedo — Patrimonio de la Humanidad —
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Trevías, Asturias

Ávila 
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Arévalo, Ávila

Barcelona 
 Iglesia de San Miguel del Puerto, iglesia católica situada en la Barceloneta, Barcelona

Burgos 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia gótica en la localidad de Fuentebureba, Burgos

Cantabria
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Arcera
 Parroquia de San Miguel, en Revilla de Camargo.

Castellón 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Soneja, Castellón
Iglesia de San Miguel, en Arañuel, comarca del Alto Mijares

Cádiz 
 Iglesia de San Miguel, iglesia gótica en la ciudad de Jerez de la Frontera
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la ciudad de Algeciras

Córdoba 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la ciudad de Córdoba
 Iglesia de San Miguel, que en la actualidad es la ermita de Jesús Nazareno de Fuente Obejuna, Córdoba
 Iglesia de San Miguel Arcángel), iglesia católica en la localidad de Villanueva de Córdoba, Córdoba

Cuenca 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la ciudad de Cuenca

Granada 
 Iglesia de San Miguel el Alto, iglesia católica en la ciudad de Granada
 Iglesia de San Miguel el Bajo, iglesia católica en la ciudad de Granada

Guadalajara 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Azuqueca de Henares, Guadalajara
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Beleña de Sorbe, Guadalajara

Guipúzcoa 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Oñate, Guipúzcoa

Huelva 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de Cumbres Mayores, Huelva

Huesca 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad deshabitada de Foces, Huesca

Islas Baleares 
 Basílica de San Miguel, basílica católica en la localidad de Palma de Mallorca

Jaén 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Andújar, Jaén
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Úbeda, Jaén

Las Palmas 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Tuineje, isla de Fuerteventura, Las Palmas

León 
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Corullón, León
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Paradela de Muces, León

Madrid 
 Iglesia de San Miguel de los Octoes en Madrid
 Iglesia de San Miguel de la Sagra en Madrid
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Las Rozas de Madrid

Murcia 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Mula, Región de Murcia
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la ciudad de Murcia

Navarra 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Estella, Navarra

Palencia 
 Iglesia de San Miguel (BIC 03/06/1931), iglesia católica en la ciudad de Palencia
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Rebolledo de la Inera (Pomar de Valdivia), Palencia

Salamanca 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca
 Iglesia de San Miguel, iglesia en la localidad de Ledesma, Salamanca

Segovia 

 Iglesia de San Miguel , iglesia católica en la localidad de Cabanillas del Monte, Segovia
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Segovia, Provincia de Segovia, lugar de proclamación de la reina Isabel I de Castilla
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Fuentidueña, Segovia
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Cuéllar, Segovia
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Montuenga, Segovia
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Sacramenia, Segovia
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Sotosalbos, Segovia
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Villoslada (Santa María la Real de Nieva), Segovia

Sevilla 
 Iglesia de San Miguel, iglesia en Morón de la Frontera
 Iglesia de San Miguel, antigua iglesia en Sevilla

Soria 
 Iglesia de San Miguel, iglesia gótica en la localidad de Ágreda, Soria
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Almazán, Soria
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Andaluz (Berlanga de Duero), Soria
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Caltojar, Soria
 Ermita de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Gormaz, Soria
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de San Esteban de Gormaz, Soria

Teruel 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de El Castellar,Teruel

Toledo 
 Iglesia de San Miguel el Alto, iglesia católica en la ciudad de Toledo
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de Santa Cruz de la Zarza, Toledo
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la villa de Escalona, Toledo

Valencia 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Cuart de les Valls, Valencia
 Iglesia de San Miguel y San Sebastián, iglesia en la localidad de Valencia, Valencia
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Benigánim, Valencia
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Enguera, Valencia
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de Puebla de San Miguel, Valencia

Valladolid 
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de San Miguel del Pino, Valladolid
 Iglesia de San Miguel (y San Julián) (BIC 31/01/1996), iglesia católica en la ciudad de Valladolid
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Villalón de Campos, Valladolid
 Iglesia de San Miguel (BIC), iglesia católica en la localidad de Pedrosa del Rey, Valladolid

Zamora 
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Tábara, Zamora

Zaragoza 
 Iglesia de San Miguel de los Navarros, Zaragoza
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Alfajarín, Zaragoza
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Biota, Zaragoza
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Borja, Zaragoza
 Iglesia de San Miguel, iglesia católica en la localidad de Villafeliche, Zaragoza

Abadía de Monte San Miguel, abadía, iglesia y oratorio católicos en Monte Saint-Michel
 Iglesia de San Miguel, en Dzaoudzi

Iglesia de San Miguel, iglesia católica en Mumbai

Iglesia de San Miguel (Chiesa di San Michele Arcangelo), iglesia católica en la villa de Capolona
 Iglesia de San Miguel (Chiesa di San Michele Arcangelo), iglesia católica en la villa de Chiusi della Verna
 Iglesia de San Miguel (Chiesa di San Michele in Foro), iglesia católica en la villa de Lucca
 Iglesia de San Miguel (Chiesa di San Michele Arcangelo), iglesia católica en la villa de Montemesola
 Iglesia de San Miguel (Chiesa di San Michele Arcangelo), iglesia católica en la villa de Pieve Ligure
 Iglesia de San Miguel (Sancti Michaelis in Saxia), iglesia católica en la ciudad de Roma
 Santuario de San Miguel Arcángel, un santuario medieval en la pequeña localidad de Monte Sant'''Angelo

Iglesia de San Miguel Arcángel, en Biskek

Iglesia de San Miguel, en Luxemburgo



Ciudad de México 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la Ciudad de México
 Capilla del Cerrito, sobre el Cerro del Tepeyac, junto a la Basílica de Guadalupe, santuario católico en la Ciudad de México

Guanajuato 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de Uriangato, Guanajuato
 Parroquia de San Miguel Arcángel León, Guanajuato
 Parroquia de San Miguel Arcángel, San Miguel de Allende, Guanajuato

Guerrero 
 Parroquia de San Miguel Arcángel, parroquia de Coyuca de Benítez, Guerrero

Hidalgo 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de San Miguel Acambay, Hidalgo

Jalisco 
 Parroquia de San Miguel Arcángel, Parroquia de San Miguel el Alto, Jalisco
 Parroquia de San Miguel Arcángel, Cocula, Jalisco

Morelos 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de Tlaltizapán, Morelos
 Parroquia de San Miguel Arcángel (Jojutla), Parroquia de San Miguel Jojutla, Morelos

Nuevo León 
 Parroquia de San Miguel Arcángel en Bustamante, Nuevo León

Puebla 
 Iglesia de San Miguel en Atlixco, Puebla

Sonora 
 Iglesia de San Miguel Arcángel, Bacoachi

Tlaxcala 
 Santuario de San Miguel del Milagro en Natívitas, Tlaxcala
 Parroquia de San Miguel Arcángel en Tenancingo, Tlaxcala
 Iglesia de San Miguel Arcángel, iglesia católica en la localidad de San Miguel Coatlinchán

Iglesia de San Miguel, en Peshawar

Polonia 
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Binarowa
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Błędowo
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Breslavia
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Brzeżawa
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Dębno
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Gdynia
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Goszczyn
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Gniezno
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Karlino
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Katowice
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Kotulin
 Basílica de San Miguel Arcángel y San Estanislao Obispo en Cracovia
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Cracovia-Casco Antiguo
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Cracovia-Wawel (destruido en 1804)
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Kwielice
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Lublin
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Michalice
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Nielubia
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Nowa Sól
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Polkowice
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Poznań
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Sława
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Szalowa
 Basílica Catedral de San Miguel Arcángel y San Florián Mártir en Varsovia (también llamada Catedral de San Florián)
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Wieluń
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Zebrzydowice
 Iglesia de San Miguel Arcángel en Żernica

Parroquia San Miguel Arcángel (Orden de los Hermanos Menores Capuchinos), Utuado
 Parroquia San Miguel Arcángel, Cabo Rojo

Coventry Cathedral
 St Michael's Mount

Iglesia de San Miguel, en Praga

Iglesia de San Miguel Arcángel de Araca, en Novi Bečej

Iglesia de San Miguel, en Basilea
 Iglesia de San Miguel, en Friburgo

Iglesia de San Miguel, en Songyae

Iglesia de San Miguel Arcángel (Guanaguana), Monagas
 Parroquia San Miguel Arcángel Caracas, Distrito Capital, (el Cementerio)
 Iglesia de San Miguel Arcángel San Simón, Edo Táchira
 Iglesia San Miguel Arcángel, Arrecife Sector Vista al Mar, Catia La Mar, Edo.Vargas.

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Miguel 

  en Rusi:
 Catedral del arcángel San Miguel, en la ciudad de Moscú — Patrimonio de la Humanidad: El Kremlin y la Plaza Roja, 1990—

Iglesia de San Miguel en otros idiomas 
 Michaeliskirche, en alemán
 Église de Saint-Michel, en francés
 St Michael's Church, en inglés
 Chiesa di San Michele Arcangelo, en italiano
 Sint-Michielskerk, en neerlandés
 Kościół św. Michała, en polaco
 Igreja de São Miguel, en portugués

Véase también 
 Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles